Das Zürcher Handball-Turnier 1932 war die vierte Austragung des Zürcher Handball-Turniers, das von der Handball-Sektion des FC Blue Stars Zürich organisiert wurde. Konstanz musste im letzten Augenblick absagen.

1. Spielklasse

Vorrunde 
6 Mannschaften spielten in zwei Gruppen à drei Mannschaften eine Vorrunde. Die besten zwei kamen jeweils in die Finalrunde. Die drittplatzierten Mannschaften der Vorrunde sind nicht bekannt.

Finalrunde

2. Spielklasse

Einzelnachweise 

Handballveranstaltung 1932
1932